Die III. Sommer-Militärweltspiele (offiziell 3rd CISM Military World Games) fanden vom 4. bis 11. Dezember 2003 in Catania, Italien statt. Die Spiele wurden nach dem Vorbild der Olympischen Sommerspiele durch den Militär-Weltsportverband (Conseil International du Sport Militaire) ausgetragen. Die Spiele fanden nach Rom 1995 zum zweiten Mal in Italien statt.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 2800 Athleten aus 87 Nationen bei Wettbewerben in 13 Sportarten teil.

Sportarten 
Ausgetragen wurden Wettbewerbe in der Leichtathletik, im Basketball, Fechten, Fußball, Boxen, Judo, Segeln, Schwimmen, Wasserspringen, Radfahren, Volleyball, und im Modernen Fünfkampf. Zudem wurden Wettbewerbe im Rettungsschwimmen ausgetragen.

Medaillenspiegel

Einzelnachweise

Weblinks 

 Seiten der CISM über die Weltspiele 2003
 Ergebnisse

2003
Multisportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Catania
Militär (Italien)